Californication — американський комедійний телесеріал.
 Californication — сьомий студійний альбом американського рок-гурту Red Hot Chili Peppers.
 Californication — пісня рок-гурту Red Hot Chili Peppers.